Є́мченко — українське прізвище, утворене від Єма, форми імені Омелян.

Носії 
 Ємченко Андрій Іванович (1893–1964) — український радянський фізіолог, доктор біологічних наук.
 Ємченко Олександр Петрович (1945–2002) — український письменник.